Aleuria — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.11.2019 налічує 35 видів роду Aleuria:

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24:1-459 — P.325

Посилання 
 

Роди грибів
Піронемові